Der Dreiband-Weltcup 2001/1 war das erste UMB/BWA-Weltcupturnier im 16. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 18. bis zum 20. Mai 2001 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Bogotá statt. Es war das dritte Dreiband-Weltcup Turnier in Bogotá.

Geschichte 
Da eine Weltcup-Saison zum ersten Mal über zwei Jahre gewertet wird, kam es dazu, dass ein Ausrichter zweimal in eine Wertung einging. Das Turnier startete mit einer Sensation. Der Rekord-Weltcupsieger und wieder führende in dieser Saison, Torbjörn Blomdahl, schied in der ersten Runde mit indiskutabler Leistung in der ersten Runde gegen Ramón Rodriguez aus Peru aus. Damit erhielten seine größten Konkurrenten eine Möglichkeit, ihre Chancen auf den Titel zu verbessern. So kam es auch, dass Semih Saygıner und Dick Jaspers das Endspiel erreichten. Nach 2:0 Satzführung für Saygıner konnte Jaspers noch zum 2:2 ausgleichen. Den fünften Satz gewann dann aber der Türke und übernahm die Führung in der Gesamtwertung. Zur Freude der wieder sehr zahlreich erschienen Zuschauer konnte ihr Landsmann Jaime Bedoya erstmals einen Podiumsplatz erreichen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner
  Dion Nelin
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Frédéric Caudron
  Jacob Haack-Sörensen
  Tonny Carlsen
  Jorge Theriaga
  Luis Aveiga
  Christian Rudolph
  Eddy Leppens

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

BWA-Wildcards:
 6 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2001 1
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in Kolumbien
Sportveranstaltung in Bogotá